20-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 12 по 19 сентября 1993 года в Куско (Перу) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 12-й раз в своей истории выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили.

От участия отказалась первоначально заявленная Боливия.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче разыграли чемпионский титул.

Предварительный этап 

 12 сентября: Венесуэла — Чили 3:0 (15:2, 15:7, 15:1); Перу — Уругвай 3:0.
 13 сентября: …
 14 сентября: Бразилия — Чили 3:0 (15:1, 15:1, 15:0); Перу — Колумбия 3:0 (15:2, 15:6, 15:0), …
 15 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:5, 15:0, 15:1); Венесуэла — Колумбия 3:-.
 16 сентября: Перу — Бразилия 3:0 (15:5, 15:6, 15:7), …
 17 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:4, 15:6); Колумбия — Чили 3:0.
 18 сентября: Бразилия — Колумбия 3:0, …

Финал 
 19 сентября: Перу — Бразилия 3:1 (14:16, 15:5, 15:1, 15:10)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Соня Аяукан, Милагрос Камере, Маргарита Дельгадо, Мириам Гальярдо, Роса Гарсия, Сара Хойя, Наталия Малага, Габриэла Перес дель Солар, Джанет Васконсуэло, Денисе Фахардо. Тренер — Пак Ман Бок.

 : Хилма Калдейра, Ана Ида Алварес, Ана Паула Родригис, Эрислея Филу Бодзяк, Лейла Баррос, Марсия Фу Кунья, Ана Флавия Санглард, Фернанда Вентурини, Элия Рожерио ди Соуза (Фофан), Ана Паула Лима (Попо), Вирна Диас, Андреа Морайнс. Тренер — Вадсон Лима.

 : Мария Самбрано, Соль Саласар, Глэдис Гарсия, Нигерия Сальседо, Корина Лосада, Милагрос Коба, Миноска Гросьер, …

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1993 год в волейболе